Любатович () — черногорская и сербская фамилия.

Известные носители 
 Любатович, Вера Спиридоновна (1855—1907) — русская революционерка-народница.
 Любатович, Ольга Спиридоновна (1854—1917) — русская революционерка-народница, член Исполнительного комитета партии «Народная воля».
 Любатович, Татьяна Спиридоновна (1859—1932) — русская артистка оперы (меццо-сопрано и контральто) и вокальный педагог.

См. также 
 Любатовци